Příjmení Lange nosí více různých osobností:

 Antoni Lange (1861–1928) – polský spisovatel, básník, překladatel, dramatik, novinář
 Dorothea Langeová (1895–1965) – americká fotografka
 Christian Lous Lange (1869–1938) – norský historik
 Jessica Lange (1949) – americká herečka
 Johan Martin Christian Lange (1818–1898) dánský botanik a jeho autorská zkratka (Lange)
 Max Lange (1832–1899) – německý šachista a novinář
 Otto Lange (1879–1944) – německý malíř a grafik

jiný význam
 A. Lange & Söhne – německá obchodní značka výrobce hodinek
 Lange – britský DJ a producent, vlastním jménem Stuart Langelaan

Podobné příjmení 
 Lang